Rosa 'Ingrid Bergman' — сорт роз из класса чайно-гибридных.

Регистрационное название: 'Poulman'.

Патент США PP 6,264 от 30 августа 1988, application No: 907373 от 15 сентября 1986.

Происхождение 
Селекционеры Л. Пернилл Олезен (L. Pernille Olesen) и Модженс Н. Олезен (Mogens N. Olesen), Дания, 1984 год. Назван в честь шведской актрисы Ингрид Бергман. Введён в культуру компанией Poulsen Roser A/S.

По данным сайта HelpMeFind.com:

Биологическое описание 
Сильный, прямостоячий, хорошо разветвлённый куст высотой 60-100 см и шириной 60-65 см.

Листья тёмно-зелёные, полуглянцевые.

Цветки тёмно-красные, махровые, 30-40 лепестков, средний диаметр около 12 см. Хорошо переносят дождь. Цветение повторное. Цветки чаще единичные.

Аромат умеренный.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): 4b (−28.9 °C … −31.7 °C) и более тёплые.

Очень устойчива к болезням, в конце сезона может несильно поражаться чёрной пятнистостью.

Плохо переносит слишком жаркое солнце и сильную тень.

Болезни и вредители

Награды 

 1984 — Серебряная медаль, Рим (Италия)
 1984 — Серебряная медаль, Женева (Швейцария)
 1985 — Золотая медаль, Белфаст (Великобритания)
 1986 — Золотая медаль, Копенгаген (Дания)
 1986 — Золотая медаль, Мадрид (Испания)
 1987 — Золотая медаль, Гаага (Нидерланды)
 2000 — , введена в Зал славы Мировой федерации обществ розоводов (WFRS).

Примечания 

Ingrid Bergman